Bitwa pod Łojowem (1649) – starcie zbrojne podczas powstania Chmielnickiego. Wojska litewskie pod dowództwem Janusza Radziwiłła pokonały kozackie wojska pułkowników Podobajły i Krzeczowskiego.
 Bitwa pod Łojowem (1651) – starcie zbrojne podczas powstania Chmielnickiego. Wojska litewskie pod dowództwem Janusza Radziwiłła pokonały wojska kozackie.
 Bitwa pod Łojowem (V 1920) – walki polskiej grupy mjr. Józefa Wolffa z oddziałami sowieckiej 24 Dywizji Strzelców w okresie wojny polsko-bolszewickiej.
 Bitwa pod Łojowem (VI 1920) – walki polskiej załogi Łojowa z oddziałami Grupy Mozyrskiej i eskadrą Flotylli Dnieprzańskiej toczone w okresie wojny polsko-bolszewickiej.